Евфет или Эвфет — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Евфет — правитель Эфиры в Элиде, упомянутый в «Илиаде»;
 Евфет — отец Офельта;
 Евфет — альтернативное имя самого Офельта.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов